John Solomon ist der Name von:

* John Solomon (Ruderer) (1903–1981), neuseeländischer Ruderer
 John Solomon (Rugbyspieler) (1929–2020), australischer Rugby-Union-Spieler
 John Solomon (Croquetspieler) (1931–2014), britischer Croquetspieler